Sclerotium är ett släkte av svampar. Sclerotium ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Sclerotium